Sistierung steht für:

 Sistierung (Polizeirecht), Feststellung von Personalien auf der Polizeiwache
 Sistierung (Vertragsrecht), Aussetzung einer Vertragsleistung
 Anordnung einer Verfahrenspause, siehe Ruhen des Verfahrens

Sistieren steht für:
 Sistieren, Stillstehen eines physiologischen Vorgangs (in der Medizin)
 allgemein für zum Stillstand bringen, einstellen, vor Gericht bringen, festnehmen, vorführen

Siehe auch:
 Vertagung